Чауше́ску () — румынская фамилия.

Известные носители:
 Чаушеску, Николае (1918—1989) — президент Румынии в 1974—1989.
 Чаушеску, Елена (1919—1989) — жена Николае Чаушеску.

Их дети:
 Чаушеску, Валентин (род. 1948) — физик, руководитель футбольного клуба.
 Чаушеску, Зоя (1949—2006) — математик.
 Чаушеску, Нику (1951—1996) — партийный деятель.

Другие:
 Чаушеску, Илие (1926—2002) — генерал, брат Николае Чаушеску.